Youngsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Youngsville (Louisiana)
 Youngsville (New Mexico)
 Youngsville (New York)
 Youngsville (North Carolina)
 Youngsville (Ohio)
 Youngsville (Pennsylvania)